Joscelino III de Courtenay o Joscelino III de Edesa, conde titular de Edesa, era el hijo de Joscelino II de Courtenay, conde de Edesa y Beatriz.

Conde de Edesa, vasallo de Jerusalén y cautividad
Heredó en 1159 el título de su padre, a pesar de que Edesa había caído en manos de los musulmanes en 1144, y el resto del condado (incluyendo Turbessel) había sido conquistado o vendido años antes.

Joscelino vivió en el Reino de Jerusalén, administrando el pequeño Señorío de Joscelino, cerca de Acre. Parece ser que estas tierras incluían el Señorío de Banias. Su hermana, Inés de Courtenay, había sido la primera esposa del rey Amalarico I de Jerusalén antes de subir al trono, y era la madre de Balduino IV y de Sibila. En 1164 fue capturado por Nur al-Din en la batalla de Harim y permaneció en cautividad hasta que en 1176 su hermana Inés pagó por su rescate cincuenta mil dinares, probablemente procedentes del tesoro real.

Senescal y embajador
Su sobrino Balduino le convirtió en senescal de Jerusalén. Formó parte de un pequeño círculo de la familia real totalmente opuesto a algunos nobles dirigidos por Raimundo III de Trípoli.

En 1180, fue embajador ante la corte de Bizancio, en sustitución de Guillermo de Tiro, cuya influencia en la corte iba en disminución. Después de la boda de la princesa Isabel de Jerusalén (media hermana de Balduino) con Hunfredo IV de Torón, sus señoríos pasaron a manos del rey a cambio de dinero. Balduino IV dio parte de estos, como Chastel Neuf, a Joscelino, y a Inés le garantizó el usufructo de Torón. Inés murió en 1184, pocos meses antes que su hijo.

Tutor del rey
En 1185, Joscelino se convirtió en tutor del joven rey Balduino V, mientras que Raimundo III ejercía de regente. Raimundo temía que, si se hacía tutor del joven, lo acusasen de acabar maliciosamente con su vida para ascender al trono. Joscelino, como hermano de la abuela materna del rey, no podía heredar directamente el trono, así que lo que convenía a sus intereses era que el joven viviera lo más posible. Además, para ayudarlo en su tarea, llegó desde Italia el abuelo paterno de Balduino, Guillermo V de Montferrato. Sin embargo, Balduino era un chico enfermizo, y murió en Acre en 1186. Joscelino y Guillermo escoltaron su ataúd hasta Jerusalén. Mientras tanto, Raimundo fue a Nablus para buscar el apoyo de Balián de Ibelín para nombrar a Isabel reina. Fallaron en su intento, y fueron  coronados Sibila y su segundo marido, Guido de Lusignan.

Cortesano, noble sin tierras y muerte
En 1186, Guido y Sibila concedieron más territorios a Joscelino, incluyendo Torón. Él, a su vez, los dio como dote a su hija mayor, Beatriz, que estaba prometida con Guillermo de Valence, el hermano menor de Guido. Su hermana menor, Inés, fue casada con uno de los sobrinos de Guido, pero si Beatriz moría antes de casarse, Guillermo se desposaría con Inés.

En la batalla de los Cuernos de Hattin en 1187, Joscelino mandaba la retaguardia junto a Balián de Ibelín. Ambos escaparon de la desastrosa derrota y huyeron a Tiro. Todos sus territorios fueron capturados por Saladino. Joscelino se unió al Asedio de Acre en la Tercera Cruzada. La última referencia que se tiene de él es una carta fechada el 25 de octubre de 1190, después de la muerte de Sibila. Casi con toda seguridad murió en el asedio. Un mes más tarde, Isabel, que reclamaba la corona de Guido y la devolución de Chastel Neuf y Torón (si eran de nuevo conquistadas) a su marido Hunfredo, se divorció de él. Si Joscelino seguía con vida, nada objetó al respecto. Sin embargo, esto significó el final de los prósperos matrimonios de las hijas de la familia Lusignan. Su muerte confirmada fue en octubre de 1200.

Familia
En 1176, después de su liberación, se casó con Inés de Milly, hija de Enrique de Milly, el Bufalo, señor de Petra, e Inés de Grenier (hija de Eustaquío de Grenier), con la que tuvo dos hijas:

 Beatriz (muerta antes de 1245), prometida a Guillermo de Valence, hermano de Guido de Lusignan, en 1186, pero casada en 1208 con Otón V de Henneberg, conde de Botenlauben. Se quedó viuda en enero de 1217.

 Inés, prometida al sobrino de Guido de Lusignan en 1186, pero casada en 1200 con Guillermo de Mandelée, un caballero normando de Calabria que llegó a ser señor de Scandeleon.

El Señorío de Joscelino fue comprado en 1220 por Hermann von Salza, Gran Maestre de la Orden Teutónica, a sus hijas.

Ancestros

Bibliografía 
 Ferdinandi, Sergio (2017). La Contea Franca di Edessa. Fondazione e Profilo Storico del Primo Principato Crociato nel Levante (1098-1150), Roma: Pontificia Università Antonianum. ISBN 978-88-7257-103-3.

Personas de las cruzadas
Participantes cristianos en la tercera cruzada
Casa de Courtenay